Ураково — топоним; название ряда населённых пунктов:

 Ураково — деревня, Башкортостан, Белокатайский район.
 Ураково — село, Белгородская область, Красненский район.
 Ураково — хутор, Белгородская область, Красногвардейский район.
 Ураково — деревня, Кировская область, Санчурский район.
 Ураково — деревня, Рязанская область, Скопинский район.
 Ураково — деревня, Удмуртия, Глазовский район.
 Ураково — деревня, Чувашия, Мариинско-Посадский район.
 Ураково — деревня, Ярославская область, Угличский район.
 Ураково — упразднённая в 1934 году деревня, вошедшая в состав города Заволжск, ныне административный центр Заволжского района Ивановской области.

См. также 
 Ураков